Halloween II (1981), een horrorfilm uit 1981 onder regie van Rick Rosenthal
Halloween II (2009), een Amerikaanse horrorfilm uit 2009 onder regie van Rob Zombie